

Persone 
 Frank Booth (1882-1919) – calciatore inglese
 Frank Booth (1887-1955) – calciatore statunitense
 Frank Booth (1907-1980) – giocatore di cricket inglese
 Frank Booth (1910-1980) – nuotatore statunitense